«Dream On» () — песня британской группы Depeche Mode, первый сингл из их десятого студийного альбома Exciter, 36-й в дискографии группы. Вышел 23 апреля 2001 года.

О песне 

Песня основана на электронном звучании вперемешку с акустической гитарой и шероховатым вокалом. Версия песни, представленная на сингле начинается со звучания гитары, в то время как начало альбомной версии — слова «Can you feel a little love?», произнесённые Дейвом Гааном полушёпотом, после которых следует небольшой вступительный электробит.

Сторону «Б» занимает полная версия инструментальной композиции «Easy Tiger», также присутствующей на альбоме Exciter. В отличие от альбомной, версия композиции представленная на сингле, имеет удлинённое интро и увеличенную продолжительность.

Видеоклип на «Dream On» снял французский режиссёр Стефан Сенауи. Видео частично снято на американском шоссе 66, на песню  о котором в 1987 году Depeche Mode сделали кавер-версию, которая находится на сингле «Behind the Wheel».

Scala & Kolacny Brothers сделали кавер-версию песни «Dream On» для их одноимённого альбома кавер-версий 2004 года.

Списки композиций

Чарты

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Информация о сингле и текст песни на официальном сайте Depeche Mode 

Синглы Depeche Mode
Синглы Mute Records
Синглы Reprise Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Дании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Видеоклипы Depeche Mode
Песни, написанные Мартином Гором